Sumatra bezeichnet:
 Sumatra, indonesische Insel
 Sumatra (Florida), CDP in Florida
 Sumatra, ehemaliger Ort im preußischen Landkreis Oststernberg, heute Polen
 Sumatra (Huhn), eine alte Hühnerrasse
 Sumatra (Schiff, 1889), Dampfschiff des Norddeutschen Lloyd
 Sumatra (Schiff, 1926), Kreuzer der niederländischen Marine
 Sumatra PDF, ein Programm zum Betrachten von PDF-Dateien
 Sumatra-Tiger, eine Unterart der Tiger
 SUMATRA (Radar), Miniatur-SAR für UAVs

Siehe auch: